Tu kan som auktorsförkortning betyda:

 Heisuo Tu
 Li-hong Tu
 Yu Lin Tu
 Yong-Qin Tu

Robotskapade auktorsförkortningar